Рут Уайт (, ) — американская актриса. Она добилась известности благодаря ролям на бродвейской сцене в сороковых годах прошлого века и была одним из пионеров золотого века телевидения. Хотя работала активно, на большом экране Уайт дебютировала только в 1957 году в фильме «На окраине города» и большую часть шестидесятых провела играя роли второго плана в различных кинофильмах.

Уайт выиграла премию «Эмми» за роль в телефильме «Маленькая Луна Алабамы». В 1968 году она номинировалась на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе за участие в постановке The Birthday Party, а в 1962 году выиграла Obie за роль в пьесе «Счастливые дни». Рут Уайт умерла от рака в 1969 году.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Актрисы телевидения США